

Patronymes 
Aliapkine (masculin ; ) ou Aliapkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Maksim Aliapkine (1993-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe